Albrecht von Wallenstein of Waldstein (1583-1634), generaal van het Heilige Roomse Rijk in de Dertigjarige Oorlog
 Nathanael West, pseudoniem van Nathan von Wallenstein Weinstein (1903-1940), Amerikaans schrijver
 Wallenstein (plaats), een dorp in de Duitse gemeente Knüllwald
 Wallenstein (Schiller), een toneeltrilogie uit 1799 van de Duitse schrijver Friedrich Schiller, bestaande uit:
 Wallensteins Lager
 Die Piccolomini
 ''Wallensteins Tod
 44. SS-Panzergrenadier-Division Wallenstein, een plan van de Waffen-SS in nazi-Duitsland
 Wallenstein (groep), een Duitse muziekgroep van 1971 tot 1982
 Wallenstein (buitenplaats), voormalige buitenplaats bij het Nederlandse dorp Loenen aan de Vecht
 Wallenstein (single), een single van de Duitse folkrockband dArtagnan

Zie ook
 Wellenstein (doorverwijspagina)